

Girone A

A.S. Hennuyer  -  S.C. Pogliano Milanese 4-0

Lyon-Grigny  -  S.B.S.C. 3-0

A.S. Hennuyer  -  T.F.C. Mattersburg 3-1

Lyon-Grigny  -  S.C. Pogliano Milanese 2-0

S.B.S.C.  -  T.F.C. Mattersburg 1-2

A.S. Hennuyer  -  S.B.S.C. 2-1

Lyon-Grigny  -  T.F.C. Mattersburg 1-2

S.C. Pogliano Milanese  -  S.B.S.C. 2-1

A.S. Hennuyer  -  Lyon-Grigny 1-1

S.C. Pogliano Milanese  -  T.F.C. Mattersburg 2-1

Girone B

T.S.C. Stella Artois Milano  -  Arcadia Praha 4-0

Goldfingers Cornesse  -  U.C.S. Wuppertal 2-1

T.S.C. Stella Artois Milano  -  U.C.S. Wuppertal 0-2

Goldfingers Cornesse  -  Arcadia Praha 4-0

T.S.C. Stella Artois Milano  -  Goldfingers Cornesse 0-1

U.C.S. Wuppertal  -  Arcadia Praha 4-0

Girone C

G.D. Dias Ferreira  -  S.W. Hitdorf 4-0

T.V.B. Mödling  -  Team Bristol 1-2

G.D. Dias Ferreira  -  Team Bristol 4-0

T.V.B. Mödling  -  S.W. Hitdorf 2-2

G.D. Dias Ferreira  -   T.V.B. Mödling 4-0

S.W. Hitdorf  -  Team Bristol 1-2

Girone D

T.S.C. Royal ‘78  -  Falcons T.S. 2-0

F.T.C. Issy-les-Moulineaux  -  C.C.T. Black&Blue Pisa 4-0

T.S.C. Royal ‘78  -  C.C.T. Black&Blue Pisa 2-2

F.T.C. Issy-les-Moulineaux  -  Falcons T.S. 1-1

T.S.C. Royal ‘78  -  F.T.C. Issy-les-Moulineaux 1-1

Falcons T.S.  -  C.C.T. Black&Blue Pisa 3-1

Quarti di finale

G.D. Dias Ferreira  -  U.C.S. Wuppertal 3-0

A.S. Hennuyer  -  T.S.C. Royal ‘78 2-1

F.T.C. Issy-les-Moulineaux  -  Team Bristol 3-1

Goldfingers Cornesse  -  T.F.C. Mattersburg 3-0

Semifinali

G.D. Dias Ferreira  -  F.T.C. Issy-les-Moulineaux 3-1

A.S. Hennuyer  -  Goldfingers Cornesse 1-2

Finale

G.D. Dias Ferreira  -  Goldfingers Cornesse 0-2 

 1995